Юго-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Население составляет 723 005 человек (на 2010 год). Площадь — 62 664,278 км². Плотность населения — 11,54 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 7 042 002 894,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9150,60 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,784 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Кампанья-Сентрал
 Кампанья-Меридиунал
 Кампанья-Осидентал

Риу-Гранди-ду-Сул
Мезорегионы Бразилии